Медуларі () — комуна в Румунії, у повіті Вилча.
 Медуларі () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Медуларі.
 Медуларі () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Чернішоара.